A chihuahua szó a tarahumara vagy a navatl nyelvből került át a spanyolba. Jelentései:

 Chihuahua – kutyafajta (magyaros írásmóddal: csivava)
 Chihuahua – népcsoport (törzs) Észak-Amerikában, Mexikó területén
 Chihuahua – apacs törzsfőnök a 19. században

 Chihuahua – Mexikó egyik északi állama a Río Bravo del Norte mentén, a legnagyobb területű mexikói tagállam
 Chihuahua – község az azonos nevű mexikói államban
 Chihuahua – az azonos nevű mexikói állam fővárosa, a község központja
 Chihuahua – sivatag Mexikó északi és az USA déli részén (Chihuahua, Durango, Coahuila, Új-Mexikó, Texas és Arizona államok területén)